Carrera (spanisch für „Rennen“) steht für:

 Carrera (Landstraße), span. Bezeichnung vor allem in Lateinamerika für eine sehr lange Straße
 Carrera (Autorennbahn), Spielzeugmarke
 Carrera (Bekleidung), italienischer Bekleidungshersteller
 Porsche Carrera, Fahrzeugmodelle des deutschen Herstellers Porsche
 Uhrenkollektion des Schweizer Uhrenherstellers TAG Heuer
 (3050) Carrera, Asteroid des Hauptgürtels
 Carrera – Das Geheimnis der blonden Katze, Kriminalfilm aus dem Jahr 1968
 Carrera, eine Fraktion der ehemaligen politischen Gemeinde Valendas im Kanton Graubünden, Schweiz

Carrera ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:

 Agustín Carrera (* 1988), argentinischer Hürdenläufer
 Andrea Carrera (fälschlicherweise auch Carreca; 1590–1677), italienischer Maler
 Asia Carrera (* 1973), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Barbara Carrera (* 1945), US-amerikanische Schauspielerin
 Carmen Carrera (* 1985), US-amerikanisches Model und Reality-TV-Schauspielerin
 Carlos Carrera (* 1962), mexikanischer Filmregisseur und Animator
 Dorothea Carrera (eigentlich Dorothea Kummer; 1941–1988), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Francesc Costa i Carrera (1891–1959), katalanischer klassischer Violinist und Musikpädagoge
 Francisco Prada Carrera CMF (1893–1995), spanischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Uruaçu in Brasilien
 Ignacio de la Carrera y Cuevas (1747–1819), chilenischer Aristokrat und Politiker
 Jerónimo Carrera († 2013), venezolanischer Politiker
 Jorge Carrera Andrade (1903–1978), ecuadorianischer Schriftsteller

 Luis Carrera (1791–1818), chilenischer Militär
 Mariano Natalio Carrera (* 1980), argentinischer Boxer
 Massimo Carrera (* 1964), italienischer Fußballspieler
 Nelson Carrera (* 1961), portugiesischer Rockabilly-Musiker
 Nico Carrera (* 2002), US-amerikanisch-mexikanischer Fußballspieler
 Mercedes Carrera (* 1982), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Norberto Rivera Carrera (* 1942), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Mexiko-Stadt und Kardinal
 Raimundo Possidônio Carrera da Mata (* 1954), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Koadjutorbischof von Bragança do Pará
 Pedro Leopoldo Carrera (1914–1963), argentinischer Karambolagespieler
 Pietro Carrera (1573–1647), Schachspieler und Autor
 Santiago Carrera (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Serafino Carrera (1907–1986), italienischer Fußballspieler
 Sherwin Carrera (* 1984), philippinischer Straßenradrennfahrer
 Vito Carrera (1555–1623), italienischer Maler

La Carrera steht für:

 La Carrera (Ávila), Gemeinde in Spanien
 La Carrera (Catamarca), Ort in Argentinien

Carrèra ist der gaskognische Name von Carrère

Siehe auch:

 Carrera Jeans, italienisches Radsport-Team
 Carrera Panamericana, Langstreckenrennen in Mexiko
 Carrera Podium, italienischer Fahrradhersteller
 Carrera y Carrera, spanische Schmuckmanufaktur
 Carreira
 Carreras
 Carrero